Chotěšov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Chotěšov (okres Plzeň-jih)
 Chotěšov (okres Litoměřice)